Durante est un patronyme porté notamment par :

 Adriano Durante (1940-2009), coureur cycliste italien ;
 Andrew Durante (1982-), footballeur international néo-zélandais ;
 Anita Durante (1897-1994), actrice italienne ;
 Anthony Durante (1967-2003), catcheur américain ;
 Castore Durante (1529-1590), médecin, herboriste et poète de la Renaissance italienne ;
 Checco Durante (1893-1976), acteur et poète italien ;
 Daniel Castillo Durante, chercheur, essayiste et romancier québécois ;
 Francesco Durante (1684-1755), compositeur italien de musique baroque ;
 Francesco Durante (1844-1934), homme politique et chirurgien italien ;
 Jimmy Durante (1893-1980), acteur, humoriste et compositeur américain ;
 Louis Durante (1781-1852), aristocrate, militaire, diplomate et écrivain niçois et italien ;
 Luigi Durante (1879-1944), joueur de football et dessinateur italien.